Cassagnoles kan syfta på:
 Cassagnoles, Gard
 Cassagnoles, Hérault